Rádio Amizade (Bento Gonçalves) - emissora de rádio brasileira sediada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul;
 Rádio Amizade (Flores da Cunha) - emissora de rádio brasileira sediada em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul;
 Amizade FM (Igrejinha) - emissora de rádio brasileira sediada em Igrejinha, Rio Grande do Sul

Amizade